Der Florenz-Marathon (offizielle Bezeichnung Firenze Marathon) ist ein Marathon in Florenz, der seit 1984 im Spätherbst stattfindet. Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen ist er der zweitgrößte in Italien.

Strecke 

Der Start der 2010 neu konzipierten Strecke ist auf dem Piazzale Michelangelo, auf einer Anhöhe, die sich auf dem linken Arno-Ufer gegenüber der Altstadt erhebt. Über den Viale Michelangiolo geht es zunächst bergab zur Piazza Ferrucci und über den Ponte Sant’Niccolo auf die Ringalleestraßen, die rings um das Zentrum führen. Nach fünf Kilometern passiert man die Fortezza da Basso, und von km 8 bis km 15 läuft man durch den Parco delle Cascine. Über den Ponte della Victoria kehrt man auf das linke Arno-Ufer zurück und läuft südwärts bis zur Porta Romana. Über die Via Romana geht es am Palazzo Pitti vorbei um Arno-Ufer. Kurz vor der Halbmarathonmarke wechselt man über den Ponte Sant’Niccolo wieder auf das rechte Arno-Ufer, dem man weitere zwei Kilometer flussaufwärts folgt. Danach begibt man sich auf eine nördlich gelegene Schleife, die am Stadio Artemio Franchi, der Heimstätte des AC Florenz, vorbeiführt. Der Schlussteil der Strecke führt durch das historische Zentrum. Bei km 35 wird die Kathedrale Santa Maria del Fiore samt dem Baptisterium San Giovanni passiert, kurz danach erreicht man die Piazza della Repubblica und den Palazzo Strozzi. Nach drei weiteren Kilometern läuft man über den Ponte Santa Trinita und kehrt kurz danach über den Ponte Vecchio ins Stadtzentrum zurück, wo man kurz darauf die Piazza della Signoria mit dem Palazzo Vecchio durchquert. Nordwärts geht es am Orsanmichele zur Piazza del Duomo, wo man die Kathedrale ein zweites Mal erblickt. Nach einer letzten Schleife durch den östlichen Teil des Zentrums, der am Bargello vorbeiführt, wird das Ziel an der Kirche Santa Croce erreicht.

Durch die bis 2010 geführte Strecke und dem daraus resultierenden negativen Höhenunterschied zwischen Start und Ziel von 56 Metern, entsprach der Lauf nicht den Kriterien der Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) für die Anerkennung von Rekorden, da maximal 42 Meter erlaubt sind.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:08:41 h, James Kutto (KEN), 2006
 Frauen: 2:24:17 h, Lonah Chemtai Salpeter (ISR), 2018

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (ital., engl.)
 Florenz-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Laufberichte und Meldungen vom Florenz-Marathon auf marathon4you.de
 Laufbericht vom Florenz-Marathon 2007 auf laufspass.com

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Italien
Marathon
Gegründet 1984